Hans Kindler ist der Name folgender Personen:

* Hans Kindler (Dirigent, 1892) (1892–1949), niederländisch-US-amerikanischer Cellist und Dirigent 
 Hans Kindler (Leichtathlet) (1902–??), Schweizer Weitspringer 
 Hans Kindler (Dirigent, 1908) (1908–1994), deutscher Kapellmeister
 Hansjörg Kindler, eigentlicher Name von Trixini (1933–2015), deutscher Geistlicher, Puppenspieler und Zauberkünstler